Lokomotif (или Locomotif) — турецкая поп-рок-группа, которая вместе с Сейял Танер представляла свою страну на конкурсе песни Евровидение-1987. На песенном конкурсе музыкантами была исполнена композиция «Şarkım Sevgi Üstüne» (). Конкурсное выступление прошло неудачно: не набрав ни одного балла, коллектив занял последнее место.

Примечания 

Музыкальные коллективы Турции
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1987 году
Участники «Евровидения-1987»
Представители Турции на «Евровидении»